Brinkhoff ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Brinkhoff (1848–1927), deutscher Braumeister 
 Lennert Brinkhoff (* 1984), deutscher Sportreporter
 Ulrich Brinkhoff (* 1940), deutscher Fotograf 
 Wilhelm Brinkhoff (1839–nach 1860), deutscher Räuber
 Wilhelmina Brinkhoff (* 1952), niederländische Radrennfahrerin